Lautenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte:
 in Deutschland:
 Lautenbach (Fichtenau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Fichtenau im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Gernsbach), Ortsteil und Dorf der Stadt Gernsbach im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Herdwangen-Schönach), Weiler im Gemeindeteil Großschönach der Gemeinde Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Oedheim), Hof der Gemeinde Oedheim im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Ortenaukreis), Gemeinde und Dorf im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Ottweiler), Ortsteil der Stadt Ottweiler im Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Lautenbach (Wehretal), Ortsteil der Gemeinde Wehretal im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 in Frankreich:
 Lautenbach (Haut-Rhin), Gemeinde im elsässischen Département Haut-Rhin

Gewässer:
 Lautenbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach bei Göggingen, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lautenbach, Oberlaufname des Attichsbachs, rechter Zufluss der Sulm bei Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Richweiler Lautenbach, rechter Zufluss des Dommersbachs (zum Freisbach, zur Nahe) nahe Mosberg-Richweiler, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Lautenbach (Durbach), linker Zufluss des Durbachs (rechter Oberlauf des Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanals, zum Rench-Flutkanal) bei Rittergut, Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Ettenbach), rechter Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) in Ettenheimmünster, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Flöha), linker Zufluss der Flöha nahe Wünschendorf, Stadt Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lautenbach (Gerabronner Bach), rechter Zufluss des Gerabronner Bachs bei Gerabronn, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Linzer Aach), rechter Zufluss der hier Salemer Aach genannten Linzer Ach (als Seefelder Aach zum Bodensee) bei Lautenbach, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen Baden-Württemberg
 Lautenbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg bei Scheuern, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts: 
 Lautenbach (Neckar, Oberndorf), linker Zufluss in Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil
 Lautenbach (Neckar, Eberbach), rechter Zufluss nach Lindach, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis
 Lautenbach (Neckar, Neckargemünd), linker Zufluss nahe bei Mückenloch, Stadt Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis
 Lautenbach (Netra), rechter Zufluss der Netra im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Lautenbach (Oster) – zwei Zuflüsse der Oster im Saarland; flussabwärts:
 Lautenbach (Oster, Werschweiler), rechter Zufluss in Werschweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel
 Lautenbach (Oster, Steinbach), auf dem Oberlauf in Rheinland-Pfalz Schönbach, linker Zufluss nahe Steinbach, Stadt Ottweiler, Landkreis Neunkirchen
 Lautenbach (Rench), rechter Zufluss der Rench im Dorf Lautenbach, Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) bei Lautenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Speicherbach), rechter Zufluss des Speicherbachs (zur Kleinen Dhron) nahe Malborn, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Lautenbach (Teinach), linker Zufluss der Teinach beim Lautenbachhof, Gemeinde Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lautenbach (Wadrill) oder Grimburger Lautenbach, rechter Zufluss der Wadrill beim Grimburgerhof, Ortsgemeinde Grimburg, Rheinland-Pfalz; Grenzbach zur Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wader, Saarland

 Wüstlautenbach, rechter Zufluss der Nahe in Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Lautenbach ist ein Familienname:
 Anke Lautenbach (1960–2012), deutsche Sängerin und Dozentin für Gesang
 Conrad Lautenbach (1534–1595), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Ernst Lautenbach (1935–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Manegold von Lautenbach (* um 1040, † nach 1103), frühscholastischer Gelehrter
 Robin Lautenbach (* 1952), deutscher Journalist
 Wilhelm Lautenbach (1891–1948), deutscher Nationalökonom, entwickelte „Lautenbach-Plan“ (1931) und beteiligt am „Papen-Plan“ (1932) 

Siehe auch:
 Lautenbacher
 Laudenbach
 Lauterbach